Landoald est un prénom masculin peu usité.

Saint chrétien 
 Landoald († vers 667), originaire de Lombardie, prêtre à Wintershoven, archiprêtre de saint Amand de Maastricht, missionnaire envoyé par le pape saint Martin I en Gaule belgique, l'un des patrons de la ville de Gand, fêté le 19 mars, jour de sa mort (les Landoald sont fêtés ce jour)

Référence